Straßenverkehrsordnung steht für

 Straßenverkehrs-Ordnung (Deutschland), abgekürzt StVO
 Reichs-Straßenverkehrs-Ordnung (Hitlerdeutschland), siehe Straßenverkehrs-Ordnung (Deutschland)#Reichs-Straßenverkehrs-Ordnung von 1934
 Straßenverkehrsordnung 1960 in Österreich
 Straßenverkehrsordnung (Luxemburg)

Siehe auch:

  Verkehrsregelnverordnung (Schweiz)